Ilha dos Buzios kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha dos Búzìos, ö, São Paulo, Ilhabela, 
 Ilha dos Búzios, ö, Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar